Цыдендамбаев — фамилия. Известные носители:
 Цыдендамбаев, Цыбикжап Бобоевич — учёный-востоковед.
 Цыдендамбаев, Чимит-Доржи Цыдендамбаевич — бурятский советский писатель.
 Цыдендамбаев, Чингиз — актёр.